Steinocher ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Steinocher (1920–2013), österreichischer Politiker (SPÖ), Bundesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter in Salzburg
 Michael Steinocher (* 1983), österreichischer Filmschauspieler